Een verkeersweg:
N343 (België)
N343 (Frankrijk)
N343 (Nederland), zie Provinciale weg 343
N-343 (Spanje)
N343 (Zwitserland)